Patuljak može označavati:

Patuljast rast = nanosomija, odrasla osoba malog rasta
Patuljak (elektromagnetizam),
Patuljak (mitološko biće),